The Pawnbroker (roman), een roman van Edward Lewis Wallant;
The Pawnbroker (film), een Amerikaanse film uit 1964, gebaseerd op dit boek;
Het Engelse woord voor lommerd.